Feldmoching (München), een buurt in München
Feldmoching (metrostation), een station van de metro van München